They Were on Their Honeymoon – cortometraggio del 1913 diretto da Charles H. France
 They Were on Their Honeymoon – film del 1915 diretto da Eddie Lyons